Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Thunder”
 Pierwszy HMCS „Thunder” – trałowiec typu Bangor. Wszedł do służby w 1941 roku, rozebrany w roku 1947.
 Drugi HMCS „Thunder” – trałowiec typu Bay. Wszedł do służby w 1953 roku, sprzedany Francji w roku 1954, gdzie służył jako „La Paimpolaise”.
 Trzeci HMCS „Thunder” – trałowiec typu Bay. Wycofany ze służby w 1997 roku.

Bibliografia 
 

Thunder